

Pessoas
Gustave Frédéric Dollfus
Audouin Dollfus

Outros
2451 Dollfus

Desambiguação